Youssoufia ou El Youssoufia () est un toponyme notamment porté par :
 Youssoufia est une commune algérienne de la wilaya de Tissemsilt.
 Youssoufia est une commune urbaine de la province de Youssoufia, dans la région de Doukkala-Abda, au Maroc.
 El Youssoufia est un arrondissement de la commune urbaine de Rabat, dans la ville ou préfecture de Rabat, au Maroc.